Weilbach est le nom de deux communes :
 Weilbach (Bavière), en Allemagne
 Weilbach (Haute-Autriche), en Autriche